Перейра душ Сантуш (в Португалии и Африке); Перейра дус Сантус (в Бразилии): 
 Перейра дус Сантус, Антониу Эдуарду (род. 1984) — бразильский футболист, защитник португальского клуба «Витория» из Гимарайнша.
 Перейра дус Сантус, Дуглас (род. 1990) — бразильский футболист, правый защитник клуба «Барселона».